Block Mountain ist der Name folgender Berge:

 Block Mountain (Antarktika) auf der Alexander-I.-Insel
 Block Mountain (Kanada), Alberta 

in den Vereinigten Staaten:
 Block Mountain (New Mexico)
 Block Mountain (Emery County), Utah
 Block Mountain (Sanpete County), Utah
 Block Mountain (Montana)
 Block Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Mount Block in den Grosvenor Mountains, Antarktika